Les mots hispidus (masculin), hispida (féminin) et hispidum (neutre) sont les trois formes du nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « hérissé, raboteux, grossier ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : hispidus, hispida, hispidum.

Notes et références

Voir aussi 
  (sens voisin)

Épithète spécifique